Willson è un cognome di origine inglese.

Etimologia 
È un cognome derivato dal patronimico Willson, figlio di Will. Una variante più comune è Wilson.

Persone 
Charles Willson Peale – pittore e orologiaio statunitense
John Willson Vermillion – poliziotto statunitense
Laurel Rose Willson – scrittrice statunitense
Luke Willson – giocatore di football americano canadese
Meredith Willson – compositore, direttore d'orchestra e librettista statunitense
Paul Willson – attore statunitense
William H. Willson – esploratore statunitense, fondatore della capitale dell'Oregon Salem e primo tesoriere del Provisional Government of Oregon

Cognomi inglesi